Györe, férfikeresztnév
Györe, község Tolna megyében